Beccopycnidium är ett släkte av svampar. Beccopycnidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beccopycnidium